Plaats in Indonesië
 Sukamaju (Pugung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sukamaju (Ulubelu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sukamaju (Way Sulan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sukamaju (Pahae Jae), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sukamaju (Siantar Marihat), een plaats in het bestuurlijke gebied Pematang Siantar in de provincie Noord-Sumatra
 Sukamaju (Tanjung Pura), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Sukamaju (Tigapanah), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Sukamaju (Singingi Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Sukamaju (Tambusai), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau
 Sukamaju (Bantarkalong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukamaju (Cianjur), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamaju (Cibungbulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukamaju (Talegong), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukamaju (Banding Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukamaju (Plakat Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukamaju (Talang Ubi), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Maju, doorverwijspagina